Софинский — русская фамилия. Известные носители:

 Софинский, Всеволод Николаевич (1924—2008) — советский дипломат.
 Софинский, Николай Всеволодович (род. 1958) — российский дипломат.

Топоним 
 Софинский — посёлок в Красноармейском районе Самарской области.